Васил Попов може да се отнася за:

 Васил Попов (1877 – 1903), български революционер от Стара Загора
 Васил Попов (1877 – 1910), български революционер от Добърско
 Васил Попов (1882 – 1934), български революционер от Велика
 Васил Попов (1879 – 1927), български анархист
 Васил Попов (1906 – ?), кмет на Варна 1957-1959
 Васил Попов (1930 – 1980), български писател-сценарист
 Васил Попов (1934 – 2015), български актьор
 Васил Попов (1942 – 1990), български математик, член-кореспондент на БАН